

Instrument de musique

 Timbales, en musique classique : instruments à percussion constitués d'un bassin en cuivre couvert d'une peau.
 Timbales, en musique cubaine : instrument de percussion inventé au début du  à Cuba.
 Timbal, en musique brésilienne : instrument de percussion brésilien.
 Timbal, en musique traditionnelle catalane : instrument de percussion catalan qui se joue pour accompagner la gralla.

Divers 
Objets de forme tronconique et à fond plat, par analogie d'aspect avec les instruments à percussion :
 Timbale, en cuisine : moule à soufflé métallique (généralement en cuivre étamé) haut et rond, et préparation culinaire faite dans ce moule.
 Timbale, accessoire de vaisselle : sorte de gobelet de métal.
 Timbale, pièce d'orfèvrerie en argent ou métal argenté, traditionnellement offert en cadeau de naissance ou de baptême.

Annexes

Articles connexes 
 Roulement de timbale (Paukenwirbel en allemand) : nom de la symphonie , composée en 1795 par Joseph Haydn.